Сублига́кул () — вид нижнего белья в Древнем Риме, своего рода набедренная повязка из кожи.

Повязка, в отличие от других набедренных повязок, была из кожи и на одной из сторон закреплялась завязками, другая сторона была сшита. По своей форме сублигакул походил на современные трусы.

Такой вид одежды носили как мужчины, так и женщины; для гладиаторов, спортсменов и актёров повязка была неотъемлемой частью гардероба.

Единственный экземпляр такой одежды сохранился до наших дней в Англии и выставлен в музее Лондона.

Литература 
 Subligaculum

Одежда Древнего Рима